Carlos Rodríguez (Montevidéu, 7 de abril de 1990)  é um futebolista uruguaio.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Boston River
Futebolistas do Club Olimpo
Futebolistas do Club Atlético Tigre
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Naturais de Montevidéu